Покотило (Покотыло) — украинская фамилия.

Известные носители:
 Покотило, Василий Иванович (1856—1919) — русский государственный и военный деятель.
 Покотило, Иван Григорьевич (1911—1945) — Герой Советского Союза.
 Покотило, Людмила Васильевна (род. 1971) — советская, российская и украинская футболистка.
 
 Покотило, Нина Алексеевна (род. 1947) — украинский политик.
 Покотило, Сергей Викторович (1903—?) — начальник Управления МГБ по Ярославской области, генерал-майор.

См. также 
 Покотыло
 Покотилов